

Chimica 
 Cf – simbolo chimico del californio

Codici 
 Cf – codice climatico che identifica climi temperati con estate umida nella classificazione dei climi di Köppen
 CF – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Centrafricana
 CF – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Santa Catarina do Fogo di Capo Verde
 CF – codice vettore IATA di City Airline

Informatica 
 .cf – dominio di primo livello della Repubblica Centrafricana
 CF – ColdFusion
 CF – Core Foundation

Trasporti 
 C.F. – casa motociclistica piacentina attiva dal 1928 al 1942
 DAF CF – autocarro e trattore stradale prodotto da DAF.
 Navistar CF – autocarro prodotto da Navistar

Altro 
 cf. – abbreviazione del latino confer comunemente usata per "confronta"
 cf. – controfirmato
 CF – CompactFlash
 CF – codice fiscale
 CF (cash flow) – flusso di cassa
 CF (cold fusion) – fusione nucleare fredda
 CF (companion of the order of Fiji) – onorificenza figiana
 CF – conservatorismo fiscale
 CF – consultorio familiare
 CF – corpo farfallato
 CF (cystic fibrosis) – fibrosi cistica
 CF (club de fútbol) – squadra di calcio
 CF - convulsioni febbrili) convulsioni febbrili
 C&F – Cost and Freight

Altri progetti